Ке́вин Ка́кела (; ) — американский кёрлингист.

Играет в основном на позиции первого. Скип команды.

 (1997). В составе мужской сборной США участник чемпионатов мира  и .

Достижения 
 : золото (1997), серебро (1998, 2006, 2007, 2008).
 : бронза (2012).

 Атлет года (мужчина) Ассоциации кёрлинга США (): 1997.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)«АООК» — Американский олимпийский отбор по кёрлингу

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов: его отец Харви Какела () был одним из основателей кёрлинг-клуба Rolla Curling Club в городе Ролла (штат Северная Дакота), энтузиастом и пропагандистом развития кёрлинга в США; его сестра Джен Лагасси (урожд. Какела) — кёрлингистка, чемпионка США среди женщин, участник чемпионата мира; его невестка (жена брата Кэри) Джени Какела — кёрлингистка, играла в одной команде с Джен, они вместе стали чемпионками США и играли на чемпионате мира; его сын Кайл — кёрлингист, участник , он и Кейл последние несколько сезонов играют в одной команде.

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Чемпионы США по кёрлингу